Спринг-Гров:

 Спринг-Гров (город, Иллинойс)
 Спринг-Гров (город, Миннесота)
 Спринг-Гров (тауншип, Миннесота)